Алекса́ндр Алексе́евич Смирно́в:
 Смирнов, Александр Алексеевич (1839—1906) — русский православный богослов, протоиерей.
 Смирнов, Александр Алексеевич (1840-е — 1908 ?) — русский купец. Примечания